Кысыл-Деревня () — село в Намском улусе Якутии России. Входит в состав Хатын-Арынского наслега. Население —  чел. (), большинство — якуты .

География 
Село расположено в пределах Центрально-Якутской равнины, в долине Энсиэли, на левом побережье реки Лена.
 Географическое положение
Расстояние до улусного центра — село Намцы — 8 км, до центра наслега Аппаны — 3 км..
 Климат
Средняя температура января −42 °C, июля +17…+18 °С. Осадков выпадает около 200—250 мм в год.

История 
Согласно Закону Республики Саха (Якутия) от 30 ноября 2004 года N 173-З N 353-III село вошло в образованное муниципальное образование Хатын-Арынский наслег.

Население 

 Национальный состав

Согласно результатам переписи 2002 года, в национальной структуре населения якуты составляли 98 % от общей численности населения в 2 чел..

Инфраструктура 
В селе развито животноводство (мясо-молочное скотоводство, мясное табунное коневодство).

Дом культуры, учреждения здравоохранения и торговли.

 Монумент «Саха ус кырыылаах буойуннара», посвященный воинам, участникам Великой Отечественной войны (1941-1945 гг.).

Транспорт 
Стоит на автодороге  Нам Якутск — Намцы — Булус.

Примечания

Ссылки 
 
 

Населённые пункты Намского улуса
Населённые пункты на реке Лена